Такмичење у стрељаштву у дисциплини ваздушни пиштољ 10 метара у женској конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру одржано је 7. августа на стрелишту Националне олимпијске стрељане.

Учествовале су укупно 44 стрелкиње из 35 земаља, а такмичење се одвијало у два дела. У квалификацијама пуцало се у 4 серије по десет метака, сваки погодак се вредновао од 1 до 10 поена, а пласман у финале остварило је 8 најбољих из квалификација. У финалу се гађало још 20 пута, а сваки погодак вредновао се од 0,1 до 10,9 бодова. Након осам серија стрелац са најлошијим резултатом напушта такмичење, потом следе по две серије након којих најслабији напушта такмичење, и тако до коначног двобоја два најбоља такмичара.

Због промене система такмичења који се први пут применио на овим Играма, попстигнути резултати победница у квалификацијама и финалу су уједно били и олимпијски рекорди.

Златну медаљу освојила је репрезентативка Кине Џанг Менгсјуе са погођених 199,4 круга, сребро је припало Рускињи Виталини Бацарашкини са 197,1 кругова, док је бронзану медаљу освојила Гркиња Ана Коракаки са погођених 177,7 кругова. 

Репрезентативка Србије Бобана Величковић заузела је 7. место у финалу са погођених 96,4 кругова, док је Зорана Аруновић била 11. у квалификацијама са 382 круга.

Освајачи медаља

Квалификације 
У квалификацијама је учестовало 46 стрелаца. Пуцало се у 4 серија са по десет метака, а сваки хитац се вредновао оценама од 1 до 10. Пласман у финале остварило је 8 најуспешнијих.

Финале

Види још 
 Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2016.

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати 

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2016.